Radešov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Radešov, Ortsteil von Čestice, Okres Strakonice
 Radešov (Police nad Metují), Ortsteil von  Police nad Metují, Okres Náchod
 Radešov, Ortsteil von Rejštejn, Okres Klatovy